WGY steht für:
 WGY (Hörfunksender)
 Flughafen Wagny (IATA-Code), Flughafen von Wagny, Gabun

wgy steht für:
 Warrgamay (ISO 639-3-Code), indigene Pama–Nyungan-Sprache in Queensland, eine der Australischen Sprachen

Abkürzung